Stromberg steht für:
 Stromberg (Fernsehserie)
 Stromberg – Der Film, Kinofilm aus dem Jahr 2014, der die Serie abschließt
 Burg Stromberg, Burgruine in Stromberg (Oelde)
 Oberamt Stromberg, Gerichts- und Verwaltungseinheit in der Kurpfalz

Orte:
 Stromberg (Hunsrück), Stadt im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, Namensgeber von:
 Verbandsgemeinde Stromberg, ehemalige Verbandsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, heute Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg
 Stromberg (Bendorf), Ortsteil von Bendorf in Rheinland-Pfalz
 Stromberg (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Stromberg (Oelde), Stadtteil von Oelde in Nordrhein-Westfalen
 Stromberg (Windeck), Ortsteil von Windeck in Nordrhein-Westfalen

Höhenzüge und Berge nach Höhe über NHN:
 Stromberg (Ripsdorf), Berg (559 m) bei Blankenheim in Nordrhein-Westfalen mit der auf diesem befindlichen Ringwallanlage
 Stromberg (Landschaft), bewaldeter Höhenzug (bis 477,3 m) in Baden-Württemberg, Teil des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, Namensgeber von:
  Stromberg (Vogelschutzgebiet), Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Stromberg (Volkmarsen), Berg (362,2 m) südöstlich von Volkmarsen, Nordhessen
 Stromberg (335,9 m), früherer Name des Peterbergs im Siebengebirge, NRW

Personen:
 Alfred Stromberg (1861–1913), schwedisch-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Dirk Johan Stromberg, US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Franz Georg Faust von Stromberg (1666–1728), Domherr in Bamberg, Mainz und Würzburg
 Harry Stromberg alias Harry Rosen (Mobster), US-amerikanischer Gangster in Philadelphia
 Holger Stromberg (* 1972), deutscher Küchenmeister, Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Hunt Stromberg (1894–1968), US-amerikanischer Filmproduzent
 John Stromberg (1858–1902), kanadischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Karl Stromberg (fiktive Person), Bösewicht im James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen#Gegenspieler
 Kyra Stromberg (1916–2006), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und freie Publizistin
 Nils Stromberg (1646–1723), schwedischer Offizier
 Robert Stromberg, US-amerikanischer Visual-Effects-Supervisor und Szenenbildner
 Rudolf Stromberg (1925–2008), deutscher Dramaturg, Theaterregisseur und -intendant
 Tom Stromberg (* 1960), deutscher Theaterintendant
 Vivian Stromberg († 2015), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 William T. Stromberg (* 1964), US-amerikanischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Māris Štrombergs
 Faust von Stromberg
 Stomberg
 Strombergvergaser
 Strohmberg
 Strömberg
 Strom- und Heuchelberg
 Stramberg